

Astronomia
Distanza angolare
 Distanze astronomiche

Cosmologia
Distanza comovente

Chimica
Distanza di legame

Matematica
Distanza euclidea – distanza fisica nel senso comune
Distanza geometrica di un punto da altri enti geometrici
Distanza – generalizzazione matematica: lontananza tra due punti di un insieme
Distanza di Čebyšëv
Distanza di Cook
Distanza di Hamming
Distanza di Hausdorff
Distanza di Levenshtein
Distanza di Mahalanobis
Distanza di Manhattan
Distanza di Minkowski

Pagine correlate 

Distance

Collegamenti esterni